In 2021 werd het 44ste Campeonato Carioca Série A2 gespeeld, het tweede hoogste niveau voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio de Janeiro. Tot vorig seizoen heette de competitie Série B1. De Série B1 bestaat nog steeds maar is vanaf dit seizoen de derde klasse. De competitie werd georganiseerd door de FERJ en werd gespeeld van 5 juni tot 4 september. Audax Rio werd kampioen.

Format
Er werden twee toernooien gespeeld, de Taça Santus Dumont en de Taça Corcovado. Beide toernooiwinnaars plaatsten zich voor de promotiefinale.

Eerste toernooi

Eerste fase

Groep A

(1): Friburguense kreeg zes strafpunten voor het opstellen van een niet-speelgerechtigde speler, waardoor Americano aan de tweede fase deelnam. Echter trok Friburguense naar de rechtbank en kreeg daar gelijk waardoor de tweede fase herspeeld werd, met een nieuwe winnaar tot gevolg.

Groep B

Tweede fase
Bij een gelijkspel ging de club met het beste resultaat in de competitie door, de winnaar is sowieso geplaatst voor de eindfase.

Geannuleerde tweede fase

Rechtmatige tweede fase

Tweede toernooi

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase
Bij een gelijkspel ging de club met het beste resultaat in de competitie door, de winnaar is sowieso geplaatst voor de eindfase.

Totaalstand

Finale
 Heen

 Terug

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Carioca
Braziliaans competitievoetbal 2021